Stephanostegia är ett släkte av oleanderväxter. Stephanostegia ingår i familjen oleanderväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Oleanderväxter
Stephanostegia